2019 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 4 по 10 марта 2019 в Престоне, в Англии. Этот турнир стал шестнадцатым рейтинговым в сезоне 2018/2019. Турнир является частью Coral Cup.  

Ронни О'Салливан защитил свой титул, добытый в 2018 году, в финале победив Нила Робертсона 10–4. Этот турнир стал для О'Салливана 35-м среди рейтинговых турниров, которые он выиграл.  Во время финала О'Салливан сделал 3 сотенных серии, последнюю из которых — в заключительном фрейме матча. Эта серия стала тысячной серией Ронни О'Салливана в соревновательной игре. О'Салливан стал первым игроком, достигнувшим такого количества серий. Если бы О'Салливан не промахнулся на последнем чёрном шаре, он бы смог выиграть дополнительный приз за лучшую серию на турнире, обойдя при этом Нила Робертсона.

Призовой фонд 
Призовые указаны ниже:  

 Победитель: £125,000
 Финалист: £50,000
 Полуфиналист: £30,000
 Четвертьфиналист: £15,000
 Участие в 1/8 финала: £10,000

 Highest break: £5,000
 Total: £380,000
 Приз за максимальный брейк выдаётся по системе «переходящего джекпота» и на этом турнире составлял 5 000 фунтов стерлингов.

Сеяные игроки 
Список сеяных игроков был основан на рейтинге за 1 год. Был взят рейтинг, актуальный по состоянию на период, соответствующий окончанию турнира Shoot-out 2019.

Сетка турнира

Финал

Сотенные серии 
Всего на турнире было сделано 24 сотенных серии. 

 140, 120, 107, 101 — Нил Робертсон
 134, 116, 116, 106, 105, 101 — Ронни О'Салливан
 131, 118 — Марк Уильямс
 121, 110 — Джек Лисовски
 121 — Марк Селби
 115, 113, 106, 105, 104, 100 — Джадд Трамп
 110, 104 — Барри Хокинс
 108 — Марк Аллен

Примечания

Комментарии 

Чемпионат игроков (снукер)
Страницы с непроверенными переводами